Grüninger ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Grüninger (1. Hälfte 16. Jh.), Drucker in Straßburg
 Edwin Grüninger (1882–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans Grüninger (Johannes Reinhard; 1455–1533), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Joachim Grüninger (* 1951), deutscher Fußballtorhüter
 Markus Reinhard Grüninger (2. Hälfte 15. Jh.), deutscher Drucker
 Paul Grüninger (1891–1972), Schweizer Polizeikommandant und Fluchthelfer
 Robert Grüninger (1849–1924), Schweizer Anwalt, Notar und Politiker
 Siegfried Grüninger (1959–2016), deutscher Fußballtorhüter
 Stephan Grüninger (* 1969), deutscher Ökonom und Wirtschaftsethiker

Grüninger ist der Name folgender Unternehmen:
 Glockengießerei Grüninger

Siehe auch:
 Gröninger
 Grüningen